August Loher (1874, Simbach, Baviera - 1930) foi um farmacêutico e botânico alemão .

Participou de diversas expedições científicas na coleta de plantas nas  Filipinas e Madagascar. 

Teve uma importante função no herbário do "Museu Botânico" da "Universidade Erlangener.

A partir de 1899 passou a residir nas Filipinas, coletando  plantas medicinais para remédios farmacéuticos.

Algumas publicações 
 1897‘New or noteworthy plants’. Gard. Chron. 3ª ser. vol. 21, p. 339, 416; l.c. 22, 1897, p. 1; l.c. 46, 1909, p. 34 & 47, 1910, p. 66)
 1897. ‘Orchids notes & gleanings’. l.c. 22, p. 121
 1897. ‘Lophopetalum toxicum Loher’. En Icon. Bogor. 1, p. 55-65, pl. 16
 1925. New Species of Philippine Plants Collected by A. Loher. Phil. Jour. Sci. 27:21-59

 Homenagens 
A espécie botânica  Cyathea loheri'' Christ 1906 foi nomeada em sua honra

Ligações externas
  

Botânicos da Alemanha